Heemsteeds Burger Belang, een lokale politieke partij in de gemeente Heemstede
 Helmondse Badminton Bond, een zelfstandige overkoepelende badminton-organisatie in Oost-Brabant